Parkland ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Parkland (Florida)
 Parkland (Illinois)
 Parkland (Kentucky)
 Parkland (Maryland)
 Parkland (North Carolina)
 Parkland (Oklahoma)
 Parkland (Pennsylvania)
 Parkland (Washington)
 Parkland (Wisconsin), im Douglas County
 Parkland (Town), Town(ship) im Douglas County, Wisconsin
 Parkland Heights (Pennsylvania)
 Parkland Terrace (Maryland)

Parkland als Filmtitel:
 Parkland (Film), US-amerikanischer Film von 2013 über die Ermordung von John F. Kennedy

Parkland wird auch als Kurzbezeichnung für Parklandschaft verwendet.

Siehe auch
Schulmassaker von Parkland